James Connolly kan syfta på:

 James Connolly – irländsk revolutionär socialist som kämpade för Irlands självständighet från Storbritannien, ledare för Påskupproret 1916.
 James Connolly (olympier) – amerikansk friidrottare och senare författare, journalist och krigskorrespondent.

Se även 
 James Connelly (ishockeyspelare)